Sistra puede referirse a:
 El nombre común de la planta Ammi majus.
 El nombre común de la planta Meum athamanticum.